Whitehead steht für:
 Whitehead (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Whitehead-Werft, Schiffswerft und Torpedofabrik
 Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, italienischer Torpedohersteller
 Whitehead-Institut für biomedizinische Forschung, Forschungsinstitut in Cambridge, Massachusetts
 Lemma von Whitehead, mathematische Aussage aus der Ringtheorie
 Satz von Whitehead-Serre, Lehrsatz aus der Homotopietheorie
 Whitehead-Turm, Hilfsmittel bei der Berechnung von Homotopiegruppen
 Whitehead-Mannigfaltigkeit
 Whitehead-Verschlingung

Whitehead ist der Name folgender Orte:

in Irland:
 Whitehead (County Antrim), Dorf im County Antrim in Irland

in den Vereinigten Staaten:
 Whitehead (Alabama)
 Whitehead (Mississippi)
 Whitehead (North Carolina)
 Whitehead (Tennessee)
 Whitehead Crossroads, Florida
 Whitehead Hill, Tennessee

Siehe auch:
 White Heat